Das Dameneinzel der  US Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Chris Evert und Pam Shriver, das Evert in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1978